est la formule brute de plusieurs isomères.

 nitrilotriacétonitrile, numéro CAS 
 2-(méthylamino)pyrimidine-5-carbonitrile, numéro CAS 
 4-amino-2-méthylpyrimidine-5-carbonitrile, numéro CAS 
 1-aminobenzotriazole, numéro CAS 
 6-amino-7-désazapurine, numéro CAS 
 6-méthylpurine, numéro CAS 
 3-amino-7-azaindazole, numéro CAS 
 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine, numéro CAS 
 1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-amine, numéro CAS 
 3-(azidomathyl)pyridine, numéro CAS 
 3-amino-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, numéro CAS